Variété, een vorm van theater
 Varieté (1925), een Duitse film uit 1925
 Varieté (1935), een Duits-Franse film uit 1935 met onder anderen Lex Goudsmit
 Varieté (1985), een Griekse film uit 1985